Puerto Ángel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, ort, 
 Puerto Ángel, San Lucas Ojitlán, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar